Alabama steht für:

 Alabama (Band), US-amerikanische Country-Rock-Band
 Alabama (Volk), nordamerikanischer Indianerstamm
 Alabama 3, britische Musikgruppe
 Alabama Kino in Hamburg
 Alabama Song von Brecht/Weill

in der Geografie für:

 Alabama, Bundesstaat der USA
 Alabama (Houston County, Texas), ehemaliger Ort im Houston County (Texas) in den Vereinigten Staaten
 Alabama (New York), Ort im US-Bundesstaat New York
 Alabama (Trinity County, Texas), Ort im Trinity County (Texas) in den Vereinigten Staaten
 Alabama River, Fluss in den USA

Schiffe:

 Alabama (Schiff, 1862), Kaperschiff aus dem 19. Jahrhundert
 USS Alabama, mehrere Schiffe der US Navy, darunter
 USS Alabama (BB-60), Schlachtschiff
 USS Alabama (SSBN-731), Atom-U-Boot der United States Navy

im NRHP gelistete Objekte:

 Alabama Agricultural and Mechanical University Historic District, in Normal, Alabama, ID-Nr. 01001407
 Alabama and Vicksburg Railroad Depot, in Newton, Mississippi, ID-Nr. 90001076
 Alabama Builders' Hardware Manufacturing Company, in Fort Payne, Alabama, ID-Nr. 86000999
 Alabama Builder's Hardware Manufacturing Company Complex (Boundary Increase), in Fort Payne, Alabama, ID-Nr. 92000637
 Alabama City Library, in Gadsden, Alabama, ID-Nr. 74000410
 Alabama City Wall Street Historic District, in Gadsden, Alabama, ID-Nr. 02000484
 Alabama Girls' Industrial School, in Montevallo, Alabama, ID-Nr. 78000509
 Alabama Great Southern Railroad Passenger Depot, in Fort Payne, Alabama, ID-Nr. 71001070
 Alabama Iron Works, in Russellville, Alabama, ID-Nr. 77000203
 Alabama Methodist Church, in Bernice, Louisiana, ID-Nr. 95000298
 Alabama Midland Railway Depot, in Ashford, Alabama, ID-Nr. 85002163
 Alabama Penny Savings Bank, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 80004471
 Alabama State Capitol, in Montgomery, Alabama, ID-Nr. 66000152
 Alabama State Penitentiary, in Wetumpka, Alabama, ID-Nr. 73000342
 Alabama State University Historic District, in Montgomery, Alabama, ID-Nr. 98001228
 Alabama Theatre, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 79000386

Siehe auch:
 Alabam
 Alabama Bayou
 Alabama Creek
 Alabama Hill
 Live aus dem Alabama